Фає () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Фає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон